Тореллі() — італійське прізвище.

Відомі носії 

 Барбара Тореллі  (бл. 1475 — бл. 1533) — шляхетна пані, подруга Лукреції Борджа, дружина поета Ерколе Строцці.
 Піо Тореллі — граф, страчений 1612 року. Племінник Піо Тореллі — Джузеппе Салінгуерра перебрався у Польщу, пошлюбився з Софією Среневою, панною міста Понятова і дав гілку польському роду Понятовських.
 Помпоніо Тореллі (1539–1608) — граф Монтекьяруголо (неподалік Парми), письменник, драматург.
 Джакомо Тореллі (1608—1678) — італійський інженер, сценограф, винахідник театральних механізмів.  
 Лючія Казаліні Тореллі ((1677–1762) — шляхетна пані, художниця, мати Стефано Тореллі
 Стефано Тореллі (1712–1784) — болонський художник 18 століття, представник стилю рококо.
 Феліче Тореллі (1667–1748) — болонський художник.
 Джузеппе Тореллі (1658–1709) — італійський композитор, скрипаль, альтист, педагог.

Галерея

Див. також 
 Династія Тореллі
 Беллотті
 Кастільйоне
Італійські прізвища